Cossebaude steht für:
 die Ortschaft Cossebaude im Nordwesten von Dresden, siehe Cossebaude (Ortschaft)
 einen Ortsteil dieser Ortschaft, siehe Cossebaude (Ortsteil)

Siehe auch:
 Cossebaude/Mobschatz/Oberwartha, statistischer Stadtteil, dem unter anderem die Ortschaft Cossebaude angehört